Sucre , además de otros significados, es el nombre de dos monedas:

 Sucre (moneda de Ecuador), antigua moneda del Ecuador.
 Sucre (moneda del ALBA), nueva moneda común de los países del ALBA.

En el caso de la primera, recibe su nombre del apellido de Antonio José de Sucre, uno de los próceres de la independencia de América del Sur. 

El caso de la moneda del ALBA, son las siglas del Sistema Único de Compensación REgional.